Erik Kriek (1966), Nederlands striptekenaar en illustrator
Nathalie Kriek (1972), Nederlands auteur, tekstschrijver, tarotist en astroloog
Mariska Kriek (1979), Nederlandse astronome en hoogleraar extragalactische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden

Nederlandse of Vlaamse achternaam
Zuid-Afrikaanse achternaam